Römer steht für
 einen Bürger des Römischen Reiches, siehe Römisches Reich
 (Selbst-)Bezeichnung für einen Bürger des Byzantinischen Reiches, siehe Rhomäer
 einen Einwohner der italienischen Hauptstadt Rom
 einen Bewohner der dänischen (bis 1920 deutschen) Nordseeinsel Rømø, deutsch Röm
 Römer (Familienname), siehe dort für weitere Personen
 Römer (Mondkrater), benannt nach Ole Rømer
 Römer (Glas), ein Pokalglas mit Hohlschaft für Wein
 Römer (Frankfurt am Main), mittelalterlicher Rathauskomplex von Frankfurt am Main
 Haus zum Römer, gotischer Patrizierbau im Frankfurter Rathauskomplex
 Römer 2-4-6, ein gotisches Fachwerkhaus in Limburg an der Lahn
 Brief des Paulus an die Römer, ein Buch der Bibel
 Römer (Unternehmen), ein deutscher Hersteller von Helmen
 Britax Römer, deutsch-englischer Hersteller von Produkten für Kindersicherheit
 Römer (Erfurt), eine Statue aus der Renaissance-Zeit auf dem Fischmarkt in Erfurt
 Römer (Kleinkunstpreis), österreichischer Kleinkunstpreis
 eine Idee in der Schachkomposition, siehe Johannes Kohtz#Der Römer
 (2897) Ole Römer, Asteroid des inneren Hauptgürtels.

Siehe auch:

 Römerbrunnen (Begriffsklärung)
 Villa Römer
 Römertopf
 Zum Römer (Begriffsklärung)